Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2008–2009. Het was het tweede seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond onder leiding van de voormalig Ierse international Roy Keane, maar hij moest het veld ruimen op 4 december 2008 en werd vervangen door de Schot Ricky Sbragia. Hij begon als interim-coach, maar onder zijn leiding pakte Sunderland zeven punten uit vier wedstrijden, waarna hij een contract voor achttien maanden kreeg. Door de opleving klommen The Black Cats op naar de veertiende plaats in de Premier League. "Ricky heeft de leiding overgenomen toen we in de put zaten en heeft het elftal weer op de rails gekregen', aldus voorzitter Niall Quinn.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Ricky Sbragia opnieuw als zestiende eindigden in de Premier League. De Schot was op 5 december 2008 aangesteld als opvolger van de dag eerder ontslagen oud-speler Roy Keane.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2008/09